Ри́меньга:
 Рименьга (разъезд) — железнодорожный разъезд Северной железной дороги в Онежском районе Архангельской области
 Рименьга (пристанционный посёлок) — населённый пункт в Кодинском сельском поселении Онежского района Архангельской области
 Рименьга (река) — река в Архангельской области, приток Кодины